Salah steht für:

 Umschrift von Salāt
 eine biblische Person, siehe Schelach
 Salah, Dorf in der Türkei, siehe Barıştepe

Salah bzw. Ben Salah ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Salah (* 1956), dschibutischer Marathonläufer
 Ahmed Salah (Badminton) (* 1990), ägyptischer Badmintonspieler
 Alaa Salah (* um 1996), sudanesische Frauenaktivistin
 Anass Salah-Eddine (* 2002), niederländisch-marokkanischer Fußballspieler
 Arturo Salah (* 1949), chilenischer Fußballspieler
 Choaib Belhaj Salah (* 1987), tunesischer Beachvolleyballspieler
 Ahmed Gaïd Salah (1940–2019), algerischer Militär und Politiker
 Hashim Mohamed Salah (* 1994), katarischer Mittel- und Hindernisläufer
 Héctor Ignacio Salah Zuleta (* 1942), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Riohacha

 Kaamel Salah-Eldin, ägyptischer Cellist
 Louda Ben Salah-Cazanas (* 1988), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Mahmoud Ben Salah (* 1988), tunesischer Fußballspieler
 Makram Ben Salah (* 1986), deutscher Karateka
 Mohamed Salah (* 1992), ägyptischer Fußballspieler
 Nordin ben Salah (1972–2004), niederländischer Boxer
 Oumar Ben Salah (* 1964), ivorischer Fußballspieler
 Rafik Ben Salah (* 1948), tunesisch-schweizerischer Schriftsteller
 Redouane Salah (* 1979), algerischer Radrennfahrer
 Tamer Salah (* 1986), palästinensischer Fußballspieler
 Tewfiq Salah (1926–2013), ägyptischer Filmregisseur und Drehbuchautor, siehe Tewfik Saleh

Siehe auch:
 In Salah
 Salah ad-Din
 Sallah
 Sala
 Sahla
 Salach